Gotarzes I was koning van (een deel van) het rijk van de Parthen aan het begin van de eerste eeuw v.Chr.

Gotarzes was een neef van Mithridates II de Grote, die tijdens zijn regering (124-88 v.Chr.) het Parthische rijk op het hoogtepunt van zijn macht bracht. Terwijl Mithridates nog regeerde, liet Gotarzes zich in Babylonië uitroepen tot koning over de Parthen, waarmee hij dus feitelijk een tegenkoning tegenover Mithridates werd.

Gotarzes wordt door historici uit de oudheid niet genoemd. Wat van hem bekend is, weten we door de munten die hij geslagen heeft en uit inscripties gevonden in Babylonië. Dat maakt de datering van zijn regering moeilijk. Sommige historici dateren Gotarzes' regering van 95 tot 90. In dat geval valt heel zijn regering samen met die van Mithridates. Anderen dateren Gotarzes' regering in de periode 90-87 of 90-82/80, dus ook in de periode nadat Mithridates overleden was. In het laatste geval is het mogelijk dat Gotarzes na Mithridates' dood enige tijd over heel het Parthische rijk heeft geregeerd, maar over deze periode in de Parthische geschiedenis is bij gebrek aan bronnen te weinig bekend om harde conclusies te trekken. Wel is duidelijk dat het gebied waarover Gotarzes heerste groter is geweest dan alleen Babylonië, aangezien hij ook in Ekbatana en Rhagae munten liet slaan.

Stamboom

Externe links 
 , Gotarzes I (c. 95 - 90 B.C.) op parthia.com (2007)

Koning van de Parthen
Arsaciden
Persoon in de 1e eeuw v.Chr.